Progreso peut désignes :

Toponyme 

 Progreso, une ville des États-Unis, au Texas.
 Progreso, une ville portuaire de l'État du Yucatan au Mexique.
 Progreso, un corregimiento de la province de Chiriqui au Panama.
 Progreso, une ville du département de Canelones en Uruguay.
 , une ville dans le département de Las Colonias de la province de Santa Fe en Argentine.

Autres 
 Progreso, une revue fondée en 1908 rédigée en langue ido.
 Club Atlético Progreso, un club uruguayen de football basé à Montevideo.